O’Dowda ist der Familienname der folgenden Personen:

 Callum O’Dowda (* 1995), irischer Fußballspieler
 Jade O’Dowda (* 1999), britische Leichtathletin